Bolechowo (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Poznański, woiwodschap Groot-Polen
 Bolechowo (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Goleniowski, woiwodschap West-Pommeren